Osred  est roi de Northumbrie de 705 à 716.
 Osred II est roi de Northumbrie de 789 à 790.
 Osred (fl. 737/740) est un membre de la famille royale des Hwicce de rang incertain.

Anthroponyme anglo-saxon